Към 2021 г. дискографията на италианската певица Аннализа обхваща 7 студийни албума, 36 сингъла и 34 музикални видеоклипа (+ 8 като гост изпълнителка).

Студийни албуми

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Други класирани парчета

Сътрудничество

Авторка на песни за други певци

Видеография

Музикални видеоклипове

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на официалната страница
 Дискография на Аннализа на Allmusic
 Дискография на Аннализа на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители